Supereroi – album de Il Pan del Diavolo del 2017
 Supereroi – singolo di Giorgio Vanni del 2018
 Supereroi – singolo di Ultimo del 2021
 Supereroi – singolo di Mr. Rain del 2023
 Supereroi – film del 2021 diretto da Paolo Genovese

Pagine correlate 
 Supereroe (disambigua)